

Geografia 
 Canada
 Kyle – città del Canada, nel Saskatchewan
 Scozia
 Kyle – ex distretto scozzese nell'Ayrshire
 Kyle of Lochalsh – cittadina scozzese
 Stati Uniti d'America
 Kyle – census-designated place del Dakota del Sud
 Kyle – comunità non incorporata dell'Indiana
 Kyle – città del Texas

Personaggi 
 Kyle – personaggio della serie animata South Park
 Kyle – personaggio di Star Trek
 Kyle – personaggio della serie di videogiochi Suikoden

Persone 
 Kyle – rapper statunitense 
 Iris Kyle – culturista statunitense
 Kevin Kyle – calciatore scozzese
 Sabrina Kyle – wrestler canadese

Altro 
 Kyle – nome proprio di persona inglese maschile
 AS-9 Kyle – missile aria-superficie sovietico tattico